

Patronyme 

 Adolfo Bezerra de Menezes (1831-1900), médecin, écrivain, journaliste, spiritiste et homme politique brésilien.
 Deolane Bezerra (1988-), chanteuse, femme d'affaires et avocate brésilienne.
 Edir Macedo Bezerra (1945-), pasteur chrétien évangélique brésilien.
 Heraldo Bezerra (1945-1977), footballeur espagnol.

Toponyme 

 Afonso Bezerra, municipalité brésilienne située dans l'État du Rio Grande do Norte.
 Antônio Bezerra, quartier de la ville brésilienne de Fortaleza.

Édifice 
 Le stade Walmir Campelo Bezerra, stade de football brésilien situé dans la région administrative de Gama.